Николай Волков: 
 Волков, Николай Андреевич (1905—1961) — советский военный деятель, генерал-лейтенант авиации (1944), генерал-майор авиации (1956).
 Волков, Николай Аполлонович (1795—1858) — отставной полковник, действительный статский советник, Московский уездный предводитель дворянства.
 
 Волков, Николай Григорьевич (1907—1972) — Герой Советского Союза.
 Волков, Николай Дмитриевич (1894—1965) — театральный критик, театровед, драматург.
 
 Волков, Николай Константинович (1875—1950) — кадет, депутат IV Государственной думы.
 Волков, Николай Львович (1905—?) — советский военный деятель, полковник (1942).
 
 
 Волков, Николай Павлович (1812—1867) — российский государственный деятель, губернатор Олонецкой губернии (1856—1860).
 Волков, Николай Терентьевич (1913—1956) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Николай Волков (рестлер) (1947—2018) — псевдоним югославского профессионального рестлера, Иосипа Николаевича Перузовича.

Примечания